Ifjabb Lendvay Márton (Kolozsvár, 1830. szeptember 14. – Balatonfüred, 1875. július 12.) magyar színész. Id. Lendvay Márton fia.

Élete 
Id. Lendvay Márton és Jeremiás Karolina fia. Szülővárosában, Kolozsvárott járt iskolába. 1844-ben szülei Pestre vitték, hogy tanulmányait folytassa, azonban ő Székesfehérvárra ment és ott színész lett 1847-ben Kilényi Dávid és Latabár Endre székesfehérvári társulatánál. A Rabló vadászok egy jelentéktelen szerepében lépett fel először. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban mint honvéd harcolt, jelen volt Buda ostrománál és 1849. július 11-én az igmándi csatában sebet kapott; ekkor Komáromban a 203. zászlóaljhoz századosnak osztották be. A kapituláció után ismét színész lett és vidéken szerepelt, 1850-ben Győrött, 1851-ben Kolozsvárott, 1852-ben Temesváron, majd 1852. augusztus 27-én a Nemzeti Színházhoz szerződött. 1853-ban Pestet elhagyva Kolozsvárra ment, 1854-ben Nagyváradon, Debrecenben jászott, több erdélyi és magyarországi nagyváros közönségeinek kedvence lett. 1855. október 16-án lépett föl Pesten újra. Miután több szerepben is sikert aratott, újra szerződtették. 1858-ban vette feleségül Fáncsy Ilkát, Fáncsy Lajos színész lányát.

Stílusa 
Először hősszerelmeseket alakított, majd édesapja halála után az ő szerepkörét vette át. Daliás termete, szép hangja, kedves arca erre a szerepkörre utalta, de drámai erőben, sőt tehetségben sem érte utol apját. Öltözködését, viselkedését könnyed bohémia jellemezte. Játéka romantikus volt, túlzó pátosszal, hiányzott belőle az átélés, az eredetiség. Legsikeresebb alakításai a szerelmesek hősei.

Shakespeare-szerepei 

 Rómeó
 Othello
 Macbeth
 Hamlet

Főbb szerepei 
 Ferdinand (Schiller: Ármány és szerelem)
 Don Caesar de Bazan (Dumanoir–D’Ennery)
 Robin de Bois (Arago–Vermond: Az ördög naplója)
 Károly (Boucicault: Londoni arszlánok)
 Felix (Barrière: A völgy lilioma)
 André (ifj. A. Dumas: Egy tékozló apa)
 Fauvel (Dumanoir: A csacska nők)
 André (Sardou: Fernande)

Művei 
 Nem tűröm a háznál, vígjáték 3 felvonásban (1858). Először 1858. október 18-án adták elő a pesti Nemzeti Színházban; Kassán 1859. augusztus 14-én és 1866. május 6-án Szinész és táblabiró, vagy nem tűröm a háznál címmel.

Jókai Mórral való rokonsága

Jegyzetek

Források 
 
 [ Magyar életrajzi lexikon]

Külső hivatkozások 

 200 éve született id. Lendvay Márton

Magyar színészek
Magyarországi szabadkőművesek
Kolozsváriak
1830-ban született személyek
1875-ben elhunyt személyek